Чемпионат мира по русским шашкам среди мужчин 2011 года (блиц) проходил 17 октября 2011 года в Санкт-Петербурге (Россия). В турнире участвовали 62 спортсмена из 22 стран. Чемпионом мира стал Сергей Белошеев (Украина), второе и третье место заняли представители Белоруссии Евгений Кондраченко и Андрей Валюк.

Итоговая таблица

Ссылки 
 Результаты чемпионата по русским шашкам (блиц) 2011 года на сайте Секции-64 ФМЖД
 

Соревнования по русским шашкам в Санкт-Петербурге
2011 год в шашках
2011
Спорт в России в 2011 году
События 17 октября
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Октябрь 2011 года
Чемпионаты мира в России
Шашки